Laheurte est un patronyme français présent dans l'est de la France, en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges

Étymologie 
Selon le toponymiste Ernest Nègre, il existe plusieurs toponymes construits sur le mot de la langue d'oïl hurt ou heurt qui signifient « colline, butte », associés à bise ou vent :
 Heurtebise est un toponyme de la commune de Nesles dans le département de l'Aisne : « butte exposée au vent du Nord » ;
 Heurtebise est un toponyme de la commune de Chelles dans le département de Seine-et-Marne avec le même sens ;
Ces deux lieudits s'appelaient Hurtebise respectivement en 1367 et en 1353.
 Hurtebise, attesté en Heurtebise en 1502, est un toponyme de la commune de Baslieux-sous-Châtillon ;
 une quinzaine d'autres toponymes Heurtebise existent selon au autre toponymiste (DT) cité par Nègre ;
 Heurtevent est un toponyme du département du Calvados : « butte exposée au vent » ;
Selon cette étymologie, Laheurte pourrait être le toponyme signifiant La heurte : « la butte », et le patronyme Laheurte « celui qui habite à la butte ». Mais cette hypothèse reste discutable pour le patronyme vosgien Laheurte, car le toponyme Heurte, qui ne se trouve ni en Franche-Comté ni dans les Vosges, est de plus toujours associé à bise et vent.

Une autre hypothèse est donnée par le spécialiste en onomastique de Geneanet : le patronyme Laheurte pourrait être un surnom donné à un homme violent (de l'ancien français hurte : « choc, coup violent », et du verbe heurter).

Localisation 
Le patronyme Laheurte se trouve principalement dans le département des Vosges. Dans ce département, il fait partie des patronymes secondaires, les patronymes principaux étant des prénoms, soit des prénoms anciens (comme  ou ) ou actuels (comme Adam, Philippe ou Étienne), des dérivés de prénoms (comme  ou ) ou des prénoms composés (comme  ou ).

Personnalités 

 Jérémie Laheurte (1990-), un acteur et mannequin français.
 Maxime Laheurte (1985-), un athlète du combiné nordique français originaire de Gérardmer dans le département des Vosges.

Notes et références

Notes 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien